Ključi je název mnoha sídel, mimo jiné:

 Ključi (Kamčatský kraj) – obec v Kamčatském kraji v Rusku
 Ključi (Krym) – vesnice na Krymu

Externí odkazy